Charles Secrétan ist der Name folgender Personen:

* Charles Secrétan (Jurist) (1784–1858), Schweizer Jurist
 Charles Secrétan (Philosoph) (1815–1895), Schweizer Philosoph